

Geografia

Castrillo de Cabrera – comune della Castiglia e León
Castrillo de Don Juan – comune della Castiglia e León
Castrillo de Duero – comune della Castiglia e León
Castrillo de la Guareña – comune della Castiglia e León
Castrillo de la Reina – comune spagnolo della Castiglia e León
Castrillo de la Valduerna – comune della comunità autonoma di Castiglia e León
Castrillo de la Vega – comune della Castiglia e León
Castrillo de Onielo – comune della Castiglia e León
Castrillo de Riopisuerga – comune della Castiglia e León
Castrillo de Villavega – comune della Castiglia e León
Castrillo del Val – comune della Castiglia e León
Castrillo Mota de Judíos – comune della Castiglia e León
Castrillo-Tejeriego – comune della Castiglia e León

Persone
Agostino Ernesto Castrillo – vescovo italiano
Carlos Castrillo – calciatore guatemalteco
Irantzu Castrillo – calciatrice spagnola